Анна Павловна Вертинская (в девичестве Селиверстова; 19 декабря 1921—1992) — советский библиотечный работник, заслуженный библиотекарь Казахской ССР.

Биография 
Анна Селиверстова родилась 19 декабря 1921 года, в городе Кустанае.

В 1938 году Анна Павловна поступила на библиотечные курсы при Кустанайской областной библиотеке. После окончания курсов была зачислена в штат данной библиотеки в качестве библиотекаря читального зала.

В 1939—1941 годах работала библиотекарем абонемента, а в 1941—1942 годах заведующей абонемента и книгохранилища.

В 1942 году Анна Павловна была мобилизована в трудовую армию, служила заведующей библиотекой парткабинета на железнодорожной станции Сенарская.

В 1943 году вернулась в Кустанай и продолжила работу на руководящей должности областной библиотеки.

В 1951 году А. П. Вертинская закончила Уфимский библиотечный техникум. В дальнейшем обучалась заочно в Ленинградском институте культуры, окончила институт в 1957 году.

21 июня 1961 года Анне Павловне Вертинской было присвоено почётное звание «Заслуженный библиотекарь Казахской ССР».

А. П. Вертинская руководила Кустанайской областной библиотекой вплоть до выхода на пенсию в 1977 году. Работу в библиотеке совмещала с общественной деятельностью — была депутатом местного Совета, членом областного комитета Союза работников культуры.

Под руководством А. П. Вертинской в1975 году была начата централизация библиотечных систем Кустанайской области, завершившаяся в 1980 году.

Анна Павловна выступила одним из инициаторов открытия в Кустанае училища культуры, одним из отделений которого стало библиотечное. Первый выпуск училища состоялся в 1977 году, в год выхода Вертинской на заслуженный отдых.

Решением исполкома Кустанайского областного совета депутатов трудящихся № 91 от 11 ноября 1977 года Анне Павловне Вертинской была установлена персональная пенсия местного значения.

После ухода с поста директора областной библиотеки Вертинская продолжила заниматься общественной деятельностью, передавала опыт молодым библиотечным работникам.

В 1992 году Анна Павловна Вертинская скончалась.

Примечания

Ссылки 
 Анна Павловна Вертинская // Сайт Костанайской областной универсальной научной библиотеки им. Л. Н. Толстого

Литература 
 Дауренбекова Д. А. «Кустанайский след» в жизни Л. Н. Толстого Из истории библиотечного дела Казахстана / Библиотечное дѣло, № 6(120) 2010, стр. 25-27.
 Костанайская область: энциклопедия [Текст] : 70-летию посвящается / З. А. Алдамжар [и др.] ; Костанайский социально-технический ун-т. — Алматы: Арыс, 2006. — 732, [4] с.: ил. — ISBN 9965-17-331-1.

Выпускники Санкт-Петербургского института культуры